Тихорецкий проезд:

 Тихорецкий проезд — проезд в Калининграде
 В Энгельсе Саратовской области:
 Тихорецкий проезд
 1-й Тихорецкий проезд
 2-й Тихорецкий проезд
 3-й Тихорецкий проезд
 4-й Тихорецкий проезд

См. также 

 Тихорецкая улица
 Тихорецкий бульвар
 Тихорецкий проспект
 Тихорецкий переулок
 Тихорецкий тупик — тупик в Калининграде